Сараго́са () — испаноязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Сарагоса, Агустин (род. 1941) — мексиканский боксёр.
  (род. 1982) — испанский футбольный тренер.
 Сарагоса, Игнасио (род. 1829) — мексиканский генерал.
 Сарагоса, Мануэль (1880—1936) — испанский шахматист.
  (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Сарагоса, Роса (род. 1958) — каталонская певица.
 Майор Сарагоса, Федерико (род. 1934) — испанский политик.
 Эскердо Сарагоса, Хосе Мария (1842—1912) — испанский психиатр и политик.

Топонимы

Испания 
 Сарагоса — город на северо-востоке Испании, столица автономного региона Арагон, провинции Сарагоса и одноимённого округа.
 Сарагоса — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сарагоса в составе автономного сообщества Арагон.
 Сарагоса — провинция на северо-востоке Испании в составе автономного сообщества Арагон.
 Сарагоса — средневековый мусульманский эмират (тайфа) на востоке современной Испании.

Колумбия 
 Сарагоса — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.

Мексика 
 Сарагоса — муниципалитет в Мексике, входит в штат Коауила.
 Сарагоса — город в Мексике, штат Коауила, входит в состав одноимённого муниципалитета.
 Сарагоса — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Пуэбла-де-Сарагоса — город в Мексике, столица штата Пуэбла.

Спортивные клубы 
 «Сарагоса» — испанский баскетбольный клуб.
 «Реал Сарагоса» (или «Сарагоса») — испанский футбольный клуб.
 «Сарагоса» — испанский женский футбольный клуб.